

Eventi 
 Giovanni Primicerio è eletto imperatore dal Senato romano.

Morti

Calendario

Altri progetti 

 023